Кэтрин Бехенна (, также известна как Kathleen Arthur Behenna; 1860—1926) — шотландская художница, портретистка-миниатюрист.

Также поэтесса, использовала мужские псевдонимы John Prendergast и John Prendregeist; суфражистка.

Биография 
Родилась в 1860 году в шотландском городе Хеленсбурге, близнец с братом Уильямом. Их отец Александр Артур (Alexander Arthur) был из Монреаля, Канада.

Кэтрин получила образование в Монреале, Бостоне, а также в Нью-Йорке в Лиге студентов-художников и Академии Жюлиана в Париже. В Нью-Йорке её учителями были Джордж Де Форест Браш, Джеймс Беквит и Джон Твахтман.

Бехенна создавала миниатюрные портреты на слоновой кости, часто американских светских людей Позолоченного века для коллекционера произведений искусства . В числе её работ были портреты Антуанетты Полк, ,  и другие. Она создала также портрет принцессы Луизы Великобританской. Работы Кэтрин Бехенны выставлялись в Королевской академии художеств и лондонской Modern Gallery.

Она нарисовала пять панелей фриза «The Path of the Soul», выставленных в 1906 году в нью-йоркском здании Tiffany & Co. Затем Кэтрин переехала в Этапль, Франция, где была членом .

В 1915 году Бехенна была председателем канадской благотворительной организации  и создала её отделения в Нью-Йорке и Балтиморе для подготовки и координации усилий женщин по оказанию помощи во время Первой мировой войны. Являлась суфражисткой.

Интересовалась спиритизмом. Написала небольшой сборник стихов «Mystic Songs of Fire and Flame» (1921). В этом же году читала в Вашингтоне лекцию на тему «Цвет: его влияние на здоровье человека и сохранение молодости тела» («Color: Its Effect on Human Health and the Preservation of Youth in the Body»), читала свои стихи в Художественном клубе Вашингтона. В 1922 году она посетила Монреаль, чтобы прочитать там лекцию на тему «Грядущая раса» («The Coming Race»).

Умерла в Лондоне от кровоизлияния в мозг 21 сентября 1926 года.

В 1885 году Кэтрин вышла замуж за Генри Бехенна (Henry Carstairs Behenna). Вскоре, после рождения дочери Вивиан Маргарет (Vivian Margaret Behenna), супруги развелись.

Примечания

Ссылки 
 Katherine Arthur Behenna
 Katherine Arthur Behenna (1860—1924)
 Alexander A. Arthur Family Papers 

Суфражистки